Il doppio del torneo di tennis U.S. Men's Clay Court Championships 1998, facente parte dell'ATP Tour, ha avuto come vincitori Grant Stafford e Kevin Ullyett che hanno battuto in finale Michael Tebbutt e Mikael Tillström 4-6, 6-4, 7-5.

Teste di serie

 Luke Jensen /  Murphy Jensen (quarti di finale)
 Dave Randall /  Jack Waite (primo turno)

 Wayne Black /  Maurice Ruah (primo turno)
 Michael Tebbutt /  Mikael Tillström (finale)

Qualificazioni

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

U.S. Men's Clay Court Championships 1998
ATP Tour 1998